Elsässer steht für:

 aus dem Elsass stammend oder dort beheimatet
 Elsässer (Zeitung), eine katholische Tageszeitung des Elsass
 (4385) Elsässer, einen Asteroiden des Hauptgürtels

Elsässer, Elsaesser, Elsäßer oder Elsaeßer ist der Familienname folgender Personen:
 Antonellus Elsässer (1930–2014), römisch-katholischer Geistlicher, Franziskaner und Theologe
 Carl Gottlieb Elsässer (1817–1885), deutsch-australischer Komponist und Musikpädagoge
 Christian Elsässer (Bildhauer) (1861–1922), deutscher Bildhauer
 Christian Elsässer (* 1983), deutscher Jazzmusiker und Filmkomponist
 Eberhard Schmidt-Elsaeßer (* 1955), deutscher Politiker (SPD)
 Edward J. Elsaesser (1904–1983), US-amerikanischer Politiker
 Emil Elsässer (1846–1924), Schweizer Politiker und Unternehmer
 Gert Elsässer (* 1949), österreichischer Skeletonpilot
 Günter Elsässer (1907–1999), deutscher Psychiater und Hochschullehrer
 Hans Elsässer (1929–2003), deutscher Astronom
 Hubert Elsässer (1934–2009), deutscher Bildhauer
 Johannes Elsäßer (* 1994), deutscher Volleyballspieler
 Jürgen Elsässer (* 1957), deutscher Journalist und politischer Aktivist

 Lisa Elsässer (* 1951), Schweizer Autorin
 Markus Elsässer (* 1956), Manager und Buchautor

 Oskar Elsässer (1885–1965), deutscher Zeichner, Grafiker und Maler
 Regine Elsässer (* 1946), deutsche Übersetzerin und Stiftungsgründerin
 Robert Elsaesser (1922–2000), Schweizer Unternehmer und Firmengründer
 Rudolf Elsässer (1924–2011), Schweizer Unternehmer und Erfinder
 Sigmund Elsässer (16. Jahrhundert), Hofmaler
 Sigmund Elsässer (1898–1971), ehem. deutscher Oberlandesgerichtspräsident und ehem. Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs
 Thomas Elsaesser (1943–2019), deutscher Filmwissenschaftler
 Thomas Elsässer (* 1957), deutscher Experimentalphysiker
 Tobias Elsäßer (* 1973), deutscher Kinder- und Jugendbuchautor, Sänger und Songwriter
 Utz Elsässer (* 1927), deutscher Filmarchitekt, Bühnenbildner, Szenenbildner beim Fernsehen und Marionettenspieler
 Xavier Elsässer (1805–1871), Schweizer Politiker

Siehe auch:

 Die Elsässer
 Elsasser